USS Von Steuben je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Von Steuben (Id. No. 3017) 
 USS Von Steuben (SSBN-632)

Von Steuben